Иван Ильич Выдыш (1903—1964) — советский метростроитель, генерал-директор пути и строительства 3 ранга, лауреат Сталинской премии.

Родился в 1903 г. в Краснодаре.

Окончил строительный факультет Харьковского технологического института.

С 1931 г. работал на московском метрострое: инженер шахты № 21, старший инженер, начальник ПТО, заместитель начальника шахты № 79 по технической части, с февраля 1938 г. начальник шахты «завод им. Сталина — Павелецкая».

В 1942—1943 гг. руководил строительством туннелей в Закавказье.

После войны — главный инженер Ленметростроя, заместитель начальника Горного управления.

С 1950 г. участник ядерного проекта, гл. инженер строительства подземного горно-химического комбината на территории Красноярского края (Железногорск).

Сталинская премия за 1950 г. — за разработку и внедрение механизированного щита для проходки тоннелей.

Умер в 1964 году. Похоронен на Введенском кладбище (1-й участок).

Награды 
 Сталинская премия (1950)
 орден Красной Звезды (1945)
 орден «Знак Почёта» (1944)
 медаль «За трудовую доблесть» (1939)

Примечания

Источники 
 Фото http://www.metro.ru/f/1/library/metrostroevec/metrostroevec-2006-36-37.pdf
 Подписка о неразглашении : документально-историческое повествование о строительстве подземного горно-химического комбината на территории Красноярского края / С. П. Кучин, С. А. Федотов, А. С. Зимин. — Красноярск : Буква, 2006. — 362, [5] с. — 1000 экз.
 Фото http://vkartoteke.ru/razdatka/krasnojarsk26.pdf
 «Метростроевец» от 13 октября 2000 г., № 38
 Артамонов М. Д. Введенские горы.— М.: Моск. рабочий, 1993.— 203 с., ил.— (Московский некрополь).

Метростроевцы
Выпускники Харьковского политехнического института
Похороненные на Введенском кладбище